Michael Kelly fait référence à plusieurs personnes :
 Michael Kelly (1762-1826), un chanteur d'opéra irlandais ;
 Michael Kelly (1949-), un physicien néo-zélandais - britannique ;
 Michael Kelly (1957-2003), un journaliste américain ;
 Michael Kelly (1969-), un acteur américain.